Сініцин () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Сініцин Володимир Борисович (1952) — радянський та латвійський спортивний коментатор, рефері міжнародної категорії зі снукеру.
 Сініцин Володимир Володимирович (1993—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сініцин Ігор Петрович (1953) — український вчений та мандрівник, доктор технічних наук, автор і ведучий телепередачі «Своїми очима» на 5 каналі.
 Сініцин Микита Павлович (1990) — російський хокеїст.
 Сініцин Роман — український волонтер, співзасновник об'єднання «Народний тил».

Див. також 
 Синіцин Єлисей Тихонович (1909—1995) — радянський дипломат та розвідник, консул СРСР у Львові (1939), генерал-майор КДБ СРСР.
 Синицин
Російські прізвища